Уотли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уотли, Джейсон (род. 1990) — австралийский боксёр, участник Олимпийских игр 2016 года.
 Уотли, Джоди (род. 1959) — американская певица.
 Уотли, Кевин (род. 1951) — английский актёр.
 Уотли, Мишель Иветт (род. 1968) — американская порноактриса.
 Уотли, Пэз (1951—2005) — американский рестлер в 1980-х — начале 1990-х годов.
 Уотли, Ричард (1787—1863) — английский философ, теолог и экономист.
Уотли, Розмалин (род. 2001) — маршалловская легкоатлетка.